Michajlov může být:
 Michajlov – obec na Slovensku
 Michajlov (město) – město v Rjazaňské oblasti Ruské federace
 Michajlov (příjmení) – ruské příjmení